Помареш:

 Помареш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Помареш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.